mroczki – objaw wzrokowy
 Mroczki – plemię ssaków z podrodziny mroczków (Vespertilioninae) w rodzinie mroczkowatych 
 mroczki (Vespertilioninae) – podrodzina nietoperzy z rodziny mroczkowatych (Vespertilionidae)

 Miejscowości w Polsce 

 Mroczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn 
 Mroczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew 
 Mroczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły 
 Mroczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne

 Zobacz też
 Kaki-Mroczki
 Mroczki Wielkie
 Mroczki-Kawki
 Mroczki-Rębiszewo
 Przeździecko-Mroczki
 mroczek